Friedrich Kurth ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kurth (Landrat) (1898–1952), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Friedrich Kurth (Bauingenieur) (1911–1988), deutscher Bauingenieur, Hochschullehrer und Universitätsrektor
 Friedrich Kurth (Filmproduzent), deutscher Schauspieler und Filmproduzent